Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Mansour Bahrami e Diego Pérez 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Paul McNamee /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (secondo turno)

 Ricardo Acuña /  Jakob Hlasek (semifinali)
 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (secondo turno)
 Bruce Derlin /  Blaine Willenborg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1986